Filadelfia (o Philadelphia) puede referirse a los siguientes topónimos:

 Filadelfia, ciudad del estado de Pensilvania (Estados Unidos);
 el condado de Filadelfia, en el estado de Pensilvania (Estados Unidos);
 Filadelfia, municipio del departamento de Pando (Bolivia);
 Filadélfia, municipio del estado de Tocantins (Brasil);
 Filadelfia, municipio del departamento de Caldas (Colombia);
 Filadelfia, municipio de la provincia de Vibo Valentia, en la región de Calabria (Italia);
 Filadelfia, una de las denominaciones que tuvo en la Antigüedad la ciudad de Amán (Jordania);
 Filadelfia, ciudad del departamento de Boquerón (Paraguay);
 Filadelfia (actual Alaşehir), una ciudad bíblica, en la actual Turquía;
 Philadelphia, ciudad del estado de Misisipi (Estados Unidos);
 Philadelphia, villa del estado de Nueva York (Estados Unidos);
 Philadelphia, pueblo del estado de Nueva York (Estados Unidos).

Además, puede hacer referencia a:
 Philadelphia, película estadounidense de 1993 dirigida por Jonathan Demme;
 el experimento Filadelfia, un supuesto experimento hecho por la Armada de Estados Unidos;
 el queso Philadelphia o queso crema; queso para untar;
 el cromosoma Filadelfia, anormalidad genética asociada a la leucemia mieloide crónica;
 la Iglesia Evangélica de Filadelfia;
 el Instituto Filadelfia de Estudios Avanzados, institución de educación superior bilingüe en Buenos Aires (Argentina).